Рожериу Дутра да Силва (; род. 3 февраля 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
В теннис Рожериу привёл отец Кулисио Теодосио (бывший теннисист) в возрасте шести лет. Мать зовут Мария Дас Грасиас, есть сестры Дебора, Андреа и Адриана и брат Даниэль.

Жена, Летиция (женат с 9 мая 2014 года); есть дочь, Луиза (родилась 3 октября 2014 года).

Рожериу также в юности играл в футбол, пока в возрасте 15 лет не выбрал теннис. Кумиром в мире тенниса в детстве был Густаво Куэртен.
Любимое покрытие — грунт, любимым турниром называет Открытый чемпионат Австралии.

Спортивная карьера 
Первый матч на турнире серии серии «фьючерс» Рожериу сыграл в 2001 году. Первую же победу одержал на них в 2004 году в паре, а первый одиночный титул на «фьючерсах» выиграл в 2006 году (всего три за год). В 2007 году, получив специальное приглашение от организаторов турнира в Коста-де-Суипе, он дебютировал в основных соревнованиях АТП-тура. В 2010 году Дутра да Силва выиграл турнир серии «челленджер» в Белу-Оризонти. В 2011 году он прибавил к этому победу на «челленджере» в Кампус-ду-Жордау. В этом же сезоне он дебютировал в основных соревнованиях турниров серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США, где дошёл до второго раунда. Также в 2011 году Дутра да Силва сыграл первые матчи за сборную Бразилии в отборочных раундах Кубка Дэвиса.

В июле 2012 года Рожериу в Панаме выиграл третий для себя турнир из серии «челленджер». Эта победа позволила ему впервые подняться в первую сотню в мировом рейтинге. В том же месяце в парных соревнованиях он вышел в финал на турнире АТП в Гамбурге совместно с испанским теннисистом Даниэлем Муньос-де ла Навой. В конце июля на турнире АТП в Кицбюэле он впервые вышел в четвертьфинал на соревнованиях ассоциации в одиночках. На Открытом чемпионате США, как и годом ранее, он добрался до второго раунда, уступив № 2 в мире сербу Новаку Джоковичу.

В 2013 году бразилец выиграл один «челленджер» у себя на родине и на Открытом чемпионате США пробился в основную сетку через квалификацию, выбив в первом раунде Вашека Поспишила в пяти сетах. Во втором раунде он почти без борьбы проиграл № 2 в мире Рафаэлю Надалю. В 2014 и 2015 годах Дутра да Силва в основном играет на «челленджерах», выиграв три из них, а также через квалификацию периодически попадает на турниры основного тура. В мае 2016 года Рожериу вернул себе место в топ-100 одиночного рейтинга и выиграл «челленджер» в Бордо. Летом он впервые принял участие в Олимпийских играх, которые проводились у него на родине в Рио-де-Жанейро, на которых дошёл до второго раунда. По итогу 2016 года он в первые финишировал в топ-100 рейтинга.

В феврале 2017 году Дутра да Силва выиграл свой первый титул в Мировом туре, взяв его в парном разряде на турнире в родном для себя Сан-Паулу в альянсе с Андре Са. Весной он выиграл два «челленджера» в одиночках, а на Ролан Гаррос добрался до четвертьфинала в парном разряде (с Паоло Лоренци). В июле смог выйти в четвертьфинал турнира АТП в Умаге и через неделю после этого Рожериу поднялся на самую высокую в карьере — 63-ю строчку одиночного рейтинга.

В феврале 2018 года Рожериу смог выйти в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу, а в апреле на турнире в Стамбуле. На старте сезона 2019 года он победил на «челленджере» в Австралии, а в феврале совместно с Томасом Беллуччи смог выйти в парный финал турнира в Рио-де-Жанейро.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (37)

Победы (20) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (17)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (34)

Победы (13)

Поражения (21)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года